Перша ліга Македонії сезону 2015–2016 — 24-ий сезон вищого дивізіону Македонії з футболу. 
Чемпіоном вдев'яте став Вардар.

Клуби

Турнірна таблиця (перший раунд)

 

 

Позначення:

Другий раунд

Чемпіонський раунд 

 

Позначення:

Втішний раунд 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 травня 2016

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сайт Macedonian Football 
 Офіційний сайт Федерації футболу Македонії 
 Перша Ліга Македонії на soccerway 

Чемпіонат Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія